Bikerman ist der Familienname folgender Personen:

 Iosif Menassievich Bikerman (auch Joseph Bikermann; 1867–1945), russischer Journalist und Autor
 Jacob Joseph Bikerman (1898–1978), russisch-staatenlos-amerikanischer Chemiker